Ані́-Марте́н-Ріє́ () — муніципалітет у Франції, у регіоні О-де-Франс, департамент Ена. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 180 км на північний схід від Парижа, 140 км на схід від Ам'єна, 60 км на північний схід від Лана.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 196 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 485,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Сусідні муніципалітети

Посилання 
 Ані-Мартен-Ріє на сайті французького Національного інституту географії
 Ані-Мартен-Ріє на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 [ Розташування муніципалітету Ані-Мартен-Ріє на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Ена

Примітки 

Муніципалітети департаменту Ена